Laverton est le nom d'un certain nombre de villes et villages:

 en Australie,
 Laverton est un village, siège administratif du comté de Laverton en Australie-Occidentale.
 Laverton est un quartier de Melbourne au Victoria

 au Royaume-Uni,
 Laverton, dans le Gloucestershire 
 Laverton, dans le North Yorkshire 
 Laverton, dans le Somerset

Homonymie